Орехово — деревня в Городецком районе Нижегородской области. Входит в состав Федуринского сельсовета.

История 
В 1965 году Указом Президиума ВС РСФСР деревня Собакино переименована в Орехово.

Население

Примечания 

Населённые пункты Городецкого района